Lars Sundin kan syfta på bland andra:

* Lars Sundin (född 1933), svensk politiker
 Lars Sundin (född 1939), svensk radioman
 Lars Sundin (född 1961), svensk friidrottare